Лаптон има више значења:
 Лаптон (Аризона)
 Лаптон (Мичиген)